Augoeides é um termo filosófico que significa aproximadamente "corpo luminoso". Parece que foi usado pela primeira vez por Porfírio, e é encontrado na literatura teúrgica dos neoplatônicos. A expressão foi popularizada no século XIX através do trabalho dos teosofistas e os membros da Ordem Hermética da Aurora Dourada. O comentarista de Platão, Thomas Taylor, interpretou o termo como a união da alma racional com seu veículo etérico, dizendo que segundo Platão este veículo poderia ser purificado e tornado "augoeides", ou seja, luciforme e divino. Helena Blavatsky no Glossário Teosófico interpretou a doutrina neoplatônica dizendo que para os gregos o augoeides aparentemente significava alma astral, e dizia que para o ocultismo seu sentido era outro, sendo o mesmo que Eu superior, o qual emite apenas um raio de sua luz sobre a alma astral. Pode se referir também a astros siderais, ao anjo da guarda, ao daimon dos gregos ou ao Atman dos hindus.

Conceitos filosóficos
Neoplatonismo
Teosofia
Ocultismo
Esoterismo